Meliniomyces är ett släkte av svampar. Meliniomyces ingår i klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Meliniomyces